Diogo Lopes pode ser:
 Diogo Lopes - arquitecto português.
 Diogo Lopes Pacheco - fidalgo de Portugal.
 Diogo Lopes de Sequeira - fidalgo de Portugal.
 Praia de Diogo Lopes - praia localizada no Rio Grande do Norte, Brasil.

Desambiguação